

Au canada 
 Shefford, municipalité de canton du Québec ;
 Comté de Shefford, un ancien comté du Québec, remplacé par La Haute-Yamaska ;
 Shefford, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1829 à 1838 ;
 Shefford, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Shefford, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Shefford, une circonscription électorale fédérale.

En Angleterre 
 Shefford ville du Central Bedfordshire. 

Homonymie de toponyme